Prvenstvo Zagrebačkog nogometnog dosaveza 1941./42. bilo je prvo prvenstveno natjecanje Zagrebačkog nogometnog dosaveza koje je organizirano u NDH. U prvenstvu nisu sudjelovali najbolji zagrebački klubovi Građanski, HAŠK, Concordia i Željezničarski koji su se natjecali u hrvatskom državnom razredu.

Prvenstvo Zagreba

I. razred 

 Ličanin, Ferraria, ZET i Redarstveni izborili su 1. razred prvenstva Zagrebačkog nogometnog dosaveza u sezoni 1942./43.

II. razred 

 Trnje i Kvaternik izborili su 2. razred, a ostali klubovi ispali u novoformirani 3. razred prvenstva Zagrebačkog nogometnog dosaveza u sezoni 1942./43.

Izvori i napomene

 Šport, 1942.
 NK Maksimir: II. razred Prvenstva Zagreba (3. stupanj natjecanja) Sezona 1941./42. 
 NK Maksimir: Skupina Tomislav - II. razred, Sezona 1942./43. 

1941-42
1941-42 Zagreb